Pugowkin bzw. Pugovkin steht für:
 Michail Iwanowitsch Pugowkin (1923–2008), russischer Schauspieler  
 (4516) Pugovkin, Asteroid des Hauptgürtels